ПЛД — аббревиатура:

Политика 

 Партия либеральных демократов
 Прогрессивное лейбористское движение

Техника 

 Перископический лазерный дальномер